

Persone
 Božo Cerar (1949) – ex diplomatico soveno
 Miro Cerar, propr. Miroslav Cerar Jr. (1963) – giurista e politico sloveno, figlio del ginnasta Miroslav
 Miroslav Cerar (1939) – ex ginnasta jugoslavo

Altro
 Governo Cerar – dodicesimo governo della Repubblica Slovena